Jüdischer Friedhof Oberhausen steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Oberhausen)
 Neuer jüdischer Friedhof (Oberhausen)